Breel-Donald Embolo (Yaoundé, 1997. február 14. –) kameruni származású svájci válogatott labdarúgó, a francia AS Monaco csatárja.

Pályafutása

Statisztikái

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Sikerei, díjai 
Basel
 Swiss Super League
 Bajnok (3): 2013–14, 2014–15, 2015–16

Jegyzetek

További információk 

Trasnfermarkt profil

Svájci labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1997-ben született személyek
A Basel labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek